Виктор Третий (III) может означать:
 Виктор Амадей III (итал. Vittorio Amedeo III; 1726—1796) — король Сардинского королевства и герцог Савойский с 1773.
 Виктор Гарсия III (род. 1947) — филиппинский дипломат, посол Республики Филиппины в России, Белоруссии, Армении, Узбекистане.
 Виктор III Римский (Беневентский, лат. Victor PP. III; итал. Desiderio Epifani; ок. 1027—1087, Монтекассино) — папа Римский с 1086 по 1087.
 Виктор Эммануил III (итал. Vittorio Emanuele III; 1869—1947, Египет) — король единой Италии (1900—1946), император Эфиопии (1936—1941), король Албании (1939—1943).
 Victor III — наземная военная операция США по занятию острова Палаван (Филиппины) (23 февраля-22 апреля 1945) на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны.
 Victor-III (кодификация НАТО) — подводные лодки проекта 671РТМ(К) «Щука» — серия советских торпедных атомных подводных лодок (1977—1991).

См. также 
 Виктор II (значения)
 Виктор IV